Чемпионат Туркмении по футболу 2004 — 12-й независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 10 команд. Чемпионом впервые стал «Небитчи».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2004 на сайте rsssf.com

2004
Футбол в Азии в 2004 году
Спорт в Туркменистане в 2004 году